Gajbe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pawan U. Gajbe
 U. A. Gajbe